Malekān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Malekān (kommunhuvudort i Iran), Östazarbaijan, 
 Shahrestān-e Malekān, kommun, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar